Världsmästerskap 1975 kan avse:

Formel 1-VM 1975
Roadracing-VM 1975
Världsmästerskapet i basket för damer 1975
Världsmästerskapet i handboll för damer 1975
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1975
Världsmästerskapen i konståkning 1975
Världsmästerskapen i landhockey för herrar 1975
Världsmästerskapen i simsport 1975
Världsmästerskapen i skidorientering 1975
Världsmästerskapen i skidflygning 1975
Världsmästerskapen i skidskytte 1975
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1975
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1975